Урвалсдейлд 2001 — 90-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном став Акранес.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фількір взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Ісландії 2001

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2001
Ісландія
2001 в Ісландії